Naz puede referirse a:
 Naz (apellido), apellido.
 Naz (España), aldea española de la parroquia de San Martín de Anllo, municipio de Sober, provincia de Lugo, Galicia.
 Naz (Suiza), localidad y antigua comuna suiza del cantón de Vaud, situada en el distrito de Gros-de-Vaud.
 Naz-Sciaves, localidad y comune italiana de la provincia de Bozen, región de Trentino-Alto Adige.